Le 1400 bakkie est un pick-up produit en Afrique du Sud par Nissan. Il s'agit d'un modèle issu de la Datsun Sunny génération 1971.

1400 bakkie
Automobile des années 1970